Marvin's Room (1996), filme com Diane Keaton e Meryl Streep traduzido em Portugal como "Duas Irmãs"
Perfect Sisters (2014), filme com Abigail Breslin distribuído no Brasil como "Duas Irmãs"
As Duas Irmãs (Renoir), pintura
As Duas Irmãs (Lemmen), pintura

Desambiguação